Lista supernowych odkrytych w 1996 roku

Zobacz też 
 Lista supernowych

Przypisy 

1991-95 | 1996 | 1997

Listy supernowych
XX wiek